Палетный стеллаж — распространённая конструкция для хранения грузов на поддонах (палетах). Такая система хранения предоставляет непосредственный прямой доступ к каждому объекту складирования.

Палетные стеллажи делятся на:
фронтальные стеллажи
 въездные стеллажи (набивные, глубинные)
 гравитационные стеллажи
 мобильные стеллажи.

Фронтальные стеллажи можно разместить в одну или две линии любой длины с необходимым количеством ярусов. Конструкция палетных стеллажей довольно проста — сборно-разборная система, которая состоит из следующих основных элементов: рамы, балки горизонтальные и межрамные соединения. Палетным стеллажам присуща широкая адаптивность к складирования различных объектов (поддоны всех типов, ящики, бочки, рулоны и т. д.) и эффективное использование площади и объема помещения (на 40-50 %), предназначенного для складирования. По сравнению с другими стеллажными системами, складское оборудование фронтального типа отличается низкими капитальными инвестициями и операционными расходами. Фронтальные стеллажи используются для складирования как однотипных, так и комбинированных грузов, обеспечивая легкий доступ к каждому виду продукции, не нарушая систему хранения.

Примечания

Литература 
 Palletized storage // Syed Abdul Rehman Khan, Zhang Yu. Strategic Supply Chain Management. Springer, 2019. С. 95-102. 

Складское оборудование